Sarry (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Sarry (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Sarry (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny